Christian zu Stolberg-Wernigerode ist der Name von:
* Christian-Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1864–1940), deutscher Standesherr, Fürst zu Stolberg-Wernigerode und Chef des Hauses Stolberg
 Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1691–1771), Graf von Wernigerode
 Christian Friedrich zu Stolberg-Wernigerode (1746–1824), Graf von Wernigerode